City tv pode referir a:

City TV (Canadá) - um canal de televisão canadense.
Citytv (Bogotá) - um canal de televisão local de Bogotá, Colômbia.
City TV (Bulgaria) - um canal de televisão musical búlgaro.
8tv - um canal de televisão catalão que iniciou suas transmissões como City tv.
Desambiguação